

Persone 
 Antonio Maria Alcalá Galiano – scrittore spagnolo
 Celestino Galiano – arcivescovo cattolico italiano
 Dionisio Alcalá Galiano – ufficiale della marina, cartografo ed esploratore spagnolo
 María Elena Galiano – aracnologa argentina

Altro 
 Galiano – variante del nome proprio di persona Galliano

Pagine correlate 
Galliano